

Patronyme 

 Cléante Valcin (1891-1956), militante et écrivaine féministe haïtienne.
 Daniel Thomas Olry de Valcin (1737-1812), général de brigade de la Révolution française.
 Edmond Valcin (1913-1997), homme politique français.

Pseudonyme 

 David Valcin, né David Neil DeMasi (1964-), acteur américain.